Dagorlad (sin. Pole Bitwy, ang. Battle Plain) – równina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Wspominają o niej bohaterowie Władcy Pierścieni. Informacje na temat historii tego miejsca znajdują się w Dodatkach do powieści oraz w Silmarillionie. Równina Dagorlad jest zaznaczona i podpisana na mapach Śródziemia dołączonych do Władcy Pierścieni.

Była to wielka, jałowa równina, położona na wschód od Emyn Muil, tuż na przedpolu Mordoru. Stoczono tam w 3434 roku Drugiej Ery wielką bitwę pomiędzy armią Ostatniego Sojuszu a wojskami Saurona. Temu wydarzeniu równina zawdzięcza swoją nazwę w języku westron (Pole Bitwy), co jest dosłownym tłumaczeniem sindarińskiego miana Dagorlad.
 
Z biegiem lat część równiny, gdzie znajdowały się groby poległych w Drugiej Erze, pochłonęły Martwe Bagna.

W ciągu Trzeciej Ery doszło tam jeszcze do dwóch innych batalii. Obie stoczyły wojskami Gondoru z Woźnikami: w 1899 roku zwycięstwo króla Calimehtara oraz w 1944 roku klęska Ondohera.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Geografia i geologia Śródziemia

en:List of Middle-earth wars and battles#War of the Last Alliance